

Cinema
Nestor Film Company - società di produzione cinematografica USA del primo Novecento

Onomastica
Nestor e Néstor - varianti in altre lingue del nome proprio di persona Nestore

Persone
Nestor di Pečerska - monaco e scrittore ucraino dell'XI secolo
Daniel Nestor - tennista canadese

Zoologia
Nestor - genere di uccelli della famiglia Strigopidae

Pagine correlate
Nestore